Hunter River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hunter River, Western Australia, vattendrag, 
 Hunter River, New South Wales, vattendrag,

Kanada 

 Hunter River, Prince Edward Island, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar